Die World Series 2005 war die 101. Auflage des Finals der Major League Baseball. Die Serie startete am 22. Oktober 2005 und endete am 26. Oktober 2005. Es standen sich der Champion der American League, die Chicago White Sox, und der Champion der National League, die Houston Astros, gegenüber. Sieger der „Best of Seven“-Serie waren die Chicago White Sox durch einen, für eine World Series ungewöhnlichen, Sweep. Die White Sox gewannen vier Spiele in Folge und schlugen somit die Astros klar mit 4:0.

Es war der dritte Titel in der Geschichte der Chicago White Sox und der erste Erfolg seit 1917.

Zum MVP der World Series wurde Jermaine Dye gewählt.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele 

¹Spiel 3 ging über 14 Innings.

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Samstag, 22. Oktober 2005 im U.S. Cellular Field in Chicago, Illinois

Spiel 2 
Sonntag, 23. Oktober 2005 im U.S. Cellular Field in Chicago, Illinois

Spiel 3 
Dienstag, 25. Oktober 2005 im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 4 
Mittwoch, 26. Oktober 2005 im Minute Maid Park in Houston, Texas

Einzelnachweise

Weblinks 
Video der Entscheidung auf MLB.com

2005
Baseball 2005
Sportveranstaltung in Chicago
Sportveranstaltung in Houston
Chicago White Sox
Houston Astros